9000 (nitusinde) er et naturligt tal, der efterfølger 8999 og kommer før 9001. Tallet 9000 indgår i navnet på flere artikler og kan henvise til følgende:
 ISO 9000 er en betegnelse for en serie kvalitetstyringscertifikater.
 HAL 9000 er rumskibscomputeren i rumskibet Discovery i  filmen Rumrejsen år 2001 af Stanley Kubrick, samt i  Arthur C. Clarkes roman af samme navn.
 Saab 9000 er en bilmodel fra det svenske firma Saab Automobile, som kom på markedet i efteråret 1984 (i USA først i 1986) og var på markedet frem til midten af 1998.
 Catalyst 9000 er en betegnelse af en serie netværksswitche produceret af den amerikanske teknologiselskab Cisco.
 Digital 9000 er en betegnelse for en serie trådløse mikrofoner produceret af Sennheiser.
 9000 er postnummeret for Aalborg.